Бешпельтир — название населённых пунктов в России:

 Бешпельтир — село в Чемальском районе Республике Алтай.
 Бешпельтир — до 1965 г. название села Беш-Озёк в Шебалинском районе Республики Алтай.